Příjmení Schicht nosí více osobností:

 Georg Schicht (1849–1913) – česko-německý průmyslník a podnikatel
 Heinrich Schicht (1880–1959) – česko-německý průmyslník a podnikatel
 Johann Schicht (1855–1907) – česko-německý průmyslník a podnikatel, otec Heinricha
 Johann Gottfried Schicht (1753–1823) – německý skladatel a dirigent

 ženská varianta s přechýlením

 Martha Schicht (1882–1963) – česko-německá cestovatelka a dokumentaristka, manželka Heinricha

Německá příjmení